

Techniek en technologie 
 Z2 (computer), elektromechanische computer uit 1940 van de Duitse ingenieur Konrad Zuse, opvolger van de Z1
 SNCF Z2, een type treinstel van de Franse spoorwegen
 Sony Xperia Z2, een smartphone

Overig 
 Z2 (dressuur), een van de klassen in de dressuursport in Nederland
 Z² (album), een album van de Canadese zanger-gitarist Devin Townsend
 Z2, de cyclische groep van orde 2